Ламийя Аджи Башар (; р. 1998) — иракская правозащитница езидского происхождения. Была захвачена ИГИЛ и находилась в сексуальном рабстве. После побега признана ООН почётным послом по борьбе против рабства и получила ряд международных правозащитных премий.

Биография

Ранние годы 
В Ираке у семьи Башар остались дом и фермерское хозяйство. Там она ходила в школу.

Рабство 
В плену её избивали и неоднократно насиловали. Пыталась бежать четыре раза. Во время последней попытки две её спутницы, 8-летняя Алмас и 20-летняя Катерина, погибли, подорвавшись на мине, сама Башар получила ранения и потеряла глаз, однако ей удалось покинуть территорию, контролируемую террористами и воссоединиться с частью семьи на землях, контролируемых курдами в марте 2016 года.

Награды 
 Премия Андрея Сахарова за свободу мысли в 2016 году (вместе с Надей Мурад)
 Премия Вацлава Гавела в области прав человека (2016)

Примечания

Ссылки 
 Две бывшие пленницы ИГ получили премию имени Сахарова 

Правозащитники Ирака
Жертвы похищений
Жертвы сексуального насилия
Лауреаты премии имени Сахарова
Персоналии:Исламское государство